Die Blancpain Endurance Series 2014 wird die vierte Saison der Blancpain Endurance Series. Die von der SRO Motorsports Group ausgetragene Serie wird Teil der Blancpain GT Series sein und im Autodromo Nazionale Monza im April 2014 starten.

Rennkalender 
Der Rennkalender wurde im Vergleich zur Vorsaison nicht verändert und enthält somit erneut fünf Veranstaltungen:

Teilnehmer

Gesamtwertung

Fahrerwertung 
Stand nach 4 von 5 Rennen

Teamwertung 
Stand nach 4 von 5 Rennen

Ergebnisse

Pro Cup

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website

Motorsportsaison 2014